Echinus gracilis är en sjöborreart. Echinus gracilis ingår i släktet Echinus och familjen taggsjöborrar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Taggsjöborrar
gracilis